Alexander es un nombre  anglo/alemán de origen griego que puede hacer referencia a:

Personajes 
 Alexander Alejandro Magno rey macedonio. 
 Alexander Downer (1951), político australiano.
Alexander E. Bogomolov (1900–1969), diplomático soviético.
 Alexander Franz (1891-1964), psicoanalista húngaro emigrado a los Estados Unidos.
 Alexander Graham Bell (1847-1922), científico, inventor y logopeda escocés y estadounidense. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología de la aviación.
 Alexander Bain (1818-1903), filósofo, psicólogo y educador escocés.
 Alexander Fleming (1881-1951), científico británico famoso por ser el primero en observar los efectos antibióticos de la penicilina.
 Alexander von Humboldt (1769-1859), geógrafo, naturalista y explorador alemán.
 Alexander Hamilton (1757-1804), primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos.
 Alexander Skarsgård (1976), actor sueco.
 Alexander Klaws (1983), cantante alemán.
 Alexander Ludwig (1992), actor canadiense.
 Alexander Rodchenko (1891-1956), escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo ruso.
 Alexander Rybak (1986), cantante noruego de origen bielorruso y ganador del Festival de la canción de Eurovisión 2009.
 Alexander Oparin (1894-1980), biólogo y bioquímico soviético.
 Alexander Scriabin (1872-1915), compositor y pianista ruso.
 Alexander Wurz (1974), piloto de Fórmula 1 austriaco.
 Charles Paul Alexander (1889-1981), zoólogo estadounidense cuya abreviatura científica es Alexander.
 Edward Johnston Alexander (1901-1985), botánico estadounidense cuya abreviatura científica es Alexander.
 Friedrich Alexander Buhse (1821-1898), botánico francés.
 John Alexander Reina Newlands (1837-1898), químico británico.
 Alexander Alekhine (1892-1946), ajedrecista ruso.
 Alexander Bade (1970), exfutbolista alemán.
 Alexander Hollman (1993), futbolista argentino de ascendencia alemana.
 Alexander Katan (1899-1943), contador holandés de origen judío.
 Alexander Kazakov (1889-1919), piloto militar ruso.
 Alexander Malofeev (2001), pianista ruso.
 Alexander Duncker (1813-1879), librero alemán.
 Alexander von Linsingen (1850-1935), general alemán.
 Alexander Zverev (1997), tenista alemán de origen ruso.
 Alexander Mathias Goerlach (1976), autor alemán.
 Alexander Salák (1987), portero de hockey checo.
 Alexander van Bredael (1663-1720), pintor holandés.
 Alexander Albon (1996), piloto de automovilismo tailandés-británico.
 Alexander Sørloth (Trondheim, 1995-), futbolista noruego.
 Alexander Domínguez (Tachina, 1987-), futbolista ecuatoriano.

Cine 
 Alexander/Alejandro Magno (2004), película de Oliver Stone.

Divisiones administrativas 
 Alexander (Dakota del Norte), en Dakota del Norte.
 Alexander, una ciudad del estado de Arkansas.

Miscelánea 
 Alexander (cóctel)

Otro 
 Alexanderplatz, una plaza en Berlín, Alemania.